Ёсикадзэ Масацугу (род. 19 марта 1982 года, настоящее имя Масацугу Ониси) — бывший профессиональный борец сумо родом из Саики, префектура Оита, Япония. Бывший чемпион в любительском сумо, в 2004 году перешёл в профессиональное сумо, где два года спустя достиг высшей лиги. Высочайший ранг им достигнутый — сэкивакэ. До получения ранга комусуби в мае 2014 года дольше всех борцов макуути не мог достичь титулованного ранга. Лучшее выступление в июльском турнире 2015 года - занял второе место с результатом 12 побед против 3 поражений. В следующем турнире в сентябре 2015 победил двух ёкодзун и выиграл специальные призы за выдающееся выступление и технику. Ёсикадзе занимает второе месте в истории по долготе подъёма из макуути до сэкиваке, уступая только своему товарищу по школе Такеказе.

Удостоился десяти специальных призов и восьми золотых звёзд за победы над ёкодзунами.

В сентябре 2017 года снова стал сэкивакэ. Ёсикадзе стал пятым по возрасту борцом начиная со второй мировой войны, достигшим этого звания. На тот момент ему было 35 лет и 5 месяцев.

Карьера 
Ониси стал чемпионом по любительскому сумо, учась в Nihon Taiiku University, на третий год стал студенческим ёкодзуной. Он не хотел идти в профессиональное сумо, не закончив университета, и поэтому упустил свой шанс поступить в третью лигу (макусита). Он присоединился к хэе Огурума в январе 2004 года сделал дебют, пребывая на уровне маэдзумо. По возрасту он был значительно старше и опытнее, чем большинство его соперников, поэтому произошёл его быстрый подъём по рангам, он победил в двух турнирах лиг дзёнокути и сандаммэ с результатом в 7-0. Сначала он выступал под своим именем Ониси, но, достигнув в июле 2005 года второй лиги (дзюрё), он выбрал новую сикону — Ёсикадзэ.

В январе 2006 года Ёсикадзэ прошёл в высшую лигу (макуути). Для того, чтобы её достичь, ему понадобилось всего лишь 12 турниров с начала выступлений в профессиональной лиге. Это было второе по скорости продвижение с тех пор как система из шести турниров в год была введена в 1958 году. Но до января 2009 года он не мог подняться выше ранга маэгасира и дважды скатывался в лигу дзюрё.

На ноябрьском турнире 2007 года он победил любимца болельщиков Такамисакари, использовав редкую технику утяри (бросок вращением с края ринга). Но в этом турнире он смог победить только в трёх других схватках и скатился на дно лиги. На январском турнире 2008 года он добился показателя 8-7 и остался в лиге макуути.

Его лучшим выступлением в высшей лиге стал ноябрьский турнир 2008 года, где он одержал победу в 11 схватках и получил свой первый Сан-сё специальный приз за боевой дух. Перед январским турниром 2009 года он был повышен до ранга маэгасира № 2. Он выступил с показателем 6-9, что было достаточно похвальным, и одержал незабываемую победу над одзэки Харумафудзи на первом дне турнира. Но на последующих трёх турнирах он выступил с показателем макэ-коси и скатился вниз по рангам. Ноябрьский турнир 2009 года был одним из самых успешных для него, он выиграл девять из десяти своих первых схваток, но к финишу отстал и показал общий результат в 10-5. На сентябрьском турнире 2010 года он достиг показателя 11-4 (с начала турнира был показатель 9-0) и удостоился второго специального приза за боевой дух, который разделил с Такэказе, своим товарищем по хэе. На ноябрьском турнире 2010 года он достиг показателя 8-7 и к январю 2011 вернулся в ранг маэгасира № 2.

В марте 2014 года Ёсикадзе добился результата 10-5 в ранге маэгасиры № 4. Он получил приз за выдающийся боевой дух и впервые поднялся до ранга санъяку, поскольку все его коллеги в звании маэгасиры потеряли очки. В мае 2014 Ёсикадзе поднялся в ранг комусуби, закончив своё долгое пребывание в ранге в макуути (47 турниров). Однако в этом ранге он показал результат в 6-9 и, хотя он сразу же скатился обратно, это был хороший результат для дебютанта. В следующем турнире в Нагое Ёсикадзе победил ёкодзуну Харумафудзи второй турнир подряд, первый раз завоевав кинбоси, находясь в звании маэгасира. Второй кинбоси он заслужил в сентябре, победив ёкодзуну Какурю, однако турнир завершил неудачно с результатом четыре победы из 12 схваток.

В начале 2015 Ёсикадзэ опустился до звания маэгасира № 14, проиграв пять из шести последних турниров. Однако в мае он восстановил позиции, добившись результата 10-5, а на июльском турнире в Нагое достиг своего лучшего результата за карьеру в макуути 12-3, завоевав при этом свой четвёртый приз за боевой дух. Ёсикадзэ сохранил свою превосходную форму до сентября 2015 когда в ранге маэгасира № 1 добился 11 побед, одержав победы над двумя выступающими ёкодзунами: Хакухо и Какурю и удостоился отдельных наград за выдающееся выступление и технику. На ноябрьском турнире 2015 года Ёсикадзэ вернулся в ранг комусуби и в день открытия одержал свою вторую победу над ёкодзуной Какурю. турнир он закончил с показателем 8-7, победив обоих сэкиваке и одзэки Гоэйдо и получив отдельную награду за технику. Такой результат позволил ему в первый раз подняться в ранг сэкиваке, после 59 турниров проведённых в высшей лиге сумо. Это было второе по длительности продвижение после Такеказе (товарища Ёсикадзэ по школе Огурума), которому понадобилось 69 турниров, чтобы подняться до ранга сэкиваке.

Дебют в ранге сэкиваке прошёл для Ёсикадзэ успешно, однако на следующий турнир он проиграл с показателем 4-11 и снова скатился в маэгасиры. На июльском турнире 2016 он добился пятой золотой звезды, победив ёкодзуну Харумафудзи в восьмой раз из тринадцати встреч. Несмотря на травмы лица Ёсикадзэ успешно закончил турнир с показателем 10-5 и получил отдельную награду за выдающееся выступление. На мартовском турнире 2017 года он добился шестой золотой звезды, одержав на десятый день победу над ёкодзуной Какурю.

В отставке с сентября 2019 года. Обладатель тренерской лицензии Накамура.

Стиль борьбы 
Излюбленной техникой Ёсикадзэ (как указано в списке Ассоциации сумо) была цуки-оси (то есть он предпочитал толчки а не борьбе в захвате за маваси). Наиболее часто он побеждал, используя приёмы ёрикири (вытеснение) и осидаси (выталкивание).

Семья 
Ёсикадзэ женился в декабре 2008 года, свадьбу сыграли в октябре 2009 года. У него есть дочь, родившаяся в июле 2009 года и сын.

Результаты с дебюта в профессиональном сумо

Примечания

Ссылки 
 Профиль борца в Japan Sumo Association
 Биография борца на japan-sumo.ru

Борцы сумо из Японии